Oobik & The Pucks a été le premier album du groupe qui prendra plus tard le nom d'Eiffel. Cet album est un hommage à la musique anglaise des années 1960 et 1970. Toutes les chansons ont été composées par Romain Humeau, à l'exception de "Bubblegum song", composé par le groupe entier. Les chansons dégagent une atmosphère plutôt joyeuse, accompagnées de mélodies sucrées, voire acides et les textes proches du surréalisme.
Romain Humeau en parle en ces termes : "[à propos de l'album et du titre "Croque-langue"][...] C'est un moment où je ne prête aucune attention aux textes, je les écris vite et mal, stylistique un peu bizarre... C'est une chose qui a bien changée depuis. Quand je fais l'arrangement de ce titre, je pense à Ennio Morricone pour les couplets avec la voix d'Estelle qui fait comme dans les Westerns. Chanson d'amour... [...] Je trouve l'album d'Oobik & The Pucks très rafraîchissant, totalement décomplexé de tout. La musique me semble toujours être valable et la production moyenne." ()

Liste des pistes 
 Cogito ergo destrugere - 3:26
 King Kong helicon song - 2:23
 Eloïses - 1:58
 L'étoile de la petite court - 4:11
 Fou de l'air - 3:52
 Carabinieri - 2:59
 C'est ainsi - 2:51
 À la perdre - 2:39
 Gais - 2:00
 Extraits de Jocondes - 4:27
 Mr Caparivet und el boulonas girl - 2:33
 Mon Strogoff - 2:43
 Would you like a cup of tea ? - 2:19
 Belle époque - 2:11
 Croque-langue - 2:59
 M'a dit - 3:35
 Bubblegum song - 3:40 (morceau caché)

Musiciens 
 Estelle Humeau : Claviers, flûtes, chœurs
 Romain Humeau : Chant, guitares, chœurs
 Nicolas Courret : Batterie, percussions, chœurs
 Frédéric Vitani : Basse, chœurs

Singles 
 Cogito ergo destrugere (1996)
 King Kong helicon song (1996)
 King Kong helicon song (1997) - version enregistrée par John Cornfield au Sawmills Studio, Royaume-Uni.

Notes et références 

Cet article a été rédigé d'après le site officiel d'Eiffel : http://www.eiffelnews.com, du fanzine Inferno Telegraph n°2 () ainsi que d'une copie de l'album.

Liens externes 
 Site officiel
 Profil MySpace
 Site officiel de Romain Humeau

Album d'Eiffel
Album publié par Warner Records
Album musical sorti en 1996